Bechium (griechisch-lateinisch) steht für:

 eine Pflanzengattung, Bechium, der Vernonieae
 Huflattich